Кажу:
 Кажу, или кешью — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания.
 Кажу (род. 1995) — бразильский футболист.

См. также 
 Пауло Сезар Кажу (род. 1949) — бразильский футболист.
 Готтарди, Алфредо (известен также под именем Кажу; 1915—2001) — бразильский футболист.